Lukovica je lahko:
 Lukovica pri Brezovici (Slovenija, Občina Log-Dragomer)
 Lukovica pri Domžalah ali samo Lukovica (Slovenija)
Občina Lukovica (Slovenija)
Lukovica, Svilajnac (Srbija)

Glej tudi 
Lukavica (razločitev)